helikonia – roślina należąca do rzędu imbirowców
 Helikonia – planeta z Trylogii Helikonii Briana W. Aldissa